Нико́льское — село в составе Куяганского сельсовета Алтайского района Алтайского края

География 

Расположено в 27 км юго-западнее райцентра Алтайское и в 10 км у северу от села Куяган, на реке Баранча, в предгорьях Алтая, высота над уровнем моря 602 м.

История 
В «Хозяйственно-статистическом описании крестьянских волостей Алтайского округа», составленном в 80-х годах XIX века Н. А. Вагановым, А. А. Вагановым и А. П. Ухтомским, в пределах Алтайской волости названо шесть переселенческих поселков, возникших между 10-й ревизией и 1882 годом. В первом из них, поселке Баранча, показано 60 душ переселенцев.
В «Списке населенных мест Томской губернии за 1893 год» назван поселок Никольский, он же Баранча, расположенный при впадении речки Баранча в реку Песчаную. В нём показано 30 дворов и в них 185 жителей, в том числе 105 душ мужского и 80 душ женского пола. В 1911 году в деревне Никольской на реке Баранче было 127 дворов и в них 1290 жителей. В перепись 1926 года в селе Никольском Куяганского района насчитывалось 235 хозяйств и 1363 жителя. Во всех трех источниках называется один и тот же населенный пункт, только располагался он не при в падении речки Баранча в реку Песчаную, а несколькими километрами выше у впадения в Баранчу ручья Лисуха.
Село Никольское существует и ныне, только значительно уменьшилось. По данным 1992 года, в нём жил 131 житель.

Население

Люди, связанные с селом 
 Конев, Александр Степанович (1916, село Никольское — 1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Литература 
 По дважды Алтайской земле: Туристские районы Алтайского края./ Сост. А. Н. Романов, С. В. Харламов. — Барнаул,2003.

Примечания

Ссылки 
 [maps.vlasenko.net/?lat=51.79&lon=84.98&addmap2=smtm200&s=&addmap1=smtm500 Никольское на картах]

Населённые пункты Алтайского района (Алтайский край)